Koningsdiep kan verwijzen naar:

een watergang in Friesland, zie: Boorne
de benedenloop van het Peizerdiep